Schwemann ist der Familienname folgender Personen:
 August Schwemann (1862–1945), deutscher Bergbaukundler und Hochschullehrer

 Friedrich-Wilhelm Schwemann (1817–1897), deutscher Unternehmer und Kommunalpolitiker
 Otto Schwemann (* 1882), deutscher Landrat

Schwemann steht zudem für:
 EFG Schwemann, deutscher Elektrofachgroßhandel
 Fried. Wilh. Schwemann, deutsches Lederwarenunternehmen
 Schwemann & Stücke, deutsche Eisen- und Metallgroßhandlung